Hébrides (h muet) peut désigner :
 les Hébrides, un archipel écossais ;
 les Hébrides extérieures, un archipel écossais des Hébrides ;
 les Hébrides intérieures, un archipel écossais des Hébrides ;
 la mer des Hébrides, une mer épicontinentale de l'océan Atlantique ;
 Les Hébrides, une œuvre de musique classique de Felix Mendelssohn.

Voir aussi